Шабаново — нежилая деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в восточной части района, вблизи административной границы с Новгородской областью, в лесной местности около д. Лудони, на реке Уда. Произрастает ель, берёза.

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Шабаново вошла в состав образованного муниципального образования Хрединская волость с 1 января 2006 года.

До апреля 2015 года деревня Шабаново входила в Хрединскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Шабаново, вместе с другими селениями упраздненной Хрединской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Дачи.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Шабаново (Струго-Красненский район) на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района